Die Handball-Bayernliga (OL-BY) ist eine der zwölf Staffeln der Handball-Oberliga des Deutschen Handballbundes und die höchste Spielklasse des Landesverbandes Bayern (BHV). Die Bayernliga ist nach der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga eine der vierthöchsten Spielklassen im deutschen Handball. Bei Einführung der Handball-Bayernliga 1958 war sie als zweithöchste Liga eingestuft. Neben der Bayerischen Meisterschaft wird auch der Molten-CUP (BHV-Pokal) auf Landesebene ausgespielt. Der Cupsieger dieses Wettbewerbes ist Bayerischer Pokalsieger und für die Teilnahme am DHB-Amateur-Pokal qualifiziert. Die Finalisten des Amateur-Pokals sind für die folgende Saison zur Teilnahme am DHB-Pokal berechtigt.

Geschichte 

Die Finalisten der Bayerischen Meisterschaft von 1950 bis 1958 nahmen an der Ausscheidung zur „Süddeutschen Meisterschaft“ teil. Der Süddeutsche Meister und Vizemeister waren dann für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert.
Ab der Saison 1958/59 wurde der Bayerische Meister über die neu gegründete Bayernliga ermittelt, die zu diesem Zeitpunkt als zweithöchste Spielklasse eingestuft war. Demzufolge hätte sich ein Bayerischer Meister in diesem Zeitraum bis zum Deutschen Meistertitel hochspielen können. 1966 gelang es dem TSV Zirndorf als Bayerischer Vizemeister über die Aufstiegsspiele in die neu gegründete 1. Bundesliga aufzusteigen. Zur Saison 1969/70 wurde die zweitklassige Regionalliga eingeführt; von da an war die Bayernliga nur noch dritthöchste Spielklasse. Vor Einführung der 2. Bundesliga schafften es 10 Teams über die Bayerischen Meisterschaften sich für die Regionalliga (2. Liga) zu qualifizieren. Zeitgleich mit der Installierung der 2. Bundesliga 1981/82 wird die Bayernliga als vierthöchste Handball-Liga geführt. Seither qualifizierte sich der Bayerische Meister für die Regionalliga Süd (3. Liga) und ab 2011 für die neu eingeführte 3. Liga (Handball).

Warum der TV Großwallstadt aus Unterfranken, der erfolgreichste bayerische Handballverein, nicht unter den „Bayerischen Meistern“ zu finden ist liegt daran, dass Großwallstadt, aufgrund seiner geographischen Nähe zum Bundesland Hessen, für den „Hessischen Handballverband“ antritt.

Statistik der Bayerischen Meister 

Aktuell bis Saison 2021/22

Saison 2022/23

Teilnehmer 
Männer

Frauen

 Meister- und Aufstiegsrundenteilnehmer fett gedruckt
 Meister Gruppe Nord: HSV Bergtheim
 Meister Gruppe Süd: TSV Schwabmünchen

Saison 2021/22

Meister

Bayerische Meisterschaften Männer 
 Alle Bayerischen Meister sind ab der Saison 1980/81 für die drittklassige Regionalliga Süd und ab 2011 für die 3. Liga (Handball) qualifiziert.

  Der TSV 1861 Zirndorf  hat sich als „Bayerischer Vizemeister“ über die Aufstiegsspiele für die Bundesliga 1966/67 qualifiziert} und gehört  damit zu den Gründungsmitgliedern der neu eingeführten Handball-Bundesliga
 Der Bayerische Meister wird am Ende der Qualifikationsspiele Süddeutscher Vizemeister. 1956, 1962 hinter Frisch Auf Göppingen und 1968 hinter der TS Esslingen 1955 und 1960 war auch der Süddeutsche Vizemeister zur Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft berechtigt.  Aufsteiger in die Regionalliga Süd  (II. Liga). 1968/69 konnte sich bei Neueinführung der Liga auch der Vizemeister (TSV Milbertshofen) qualifizieren.

Bayerische Meisterschaften Frauen 

  2011/12 ist der TSV Ismaning als Vizemeister aufgestiegen, 2014/15 kein bayerischer Aufsteiger wegen Ligareduzierung der 3. Liga. 2021/22 TSV EBE Forst United steigt als Vizemeister auf, da TSV Haunstetten I bereits 3. Liga spielt.

Pokalsieger

Bayerische Pokalsieger Männer 

Seit der Saison 2014/15 ist der BHV-Pokalsieger für die Teilnahme am DHB-Amateur-Pokal qualifiziert. Die Finalisten dieses Wettbewerbes qualifizieren sich dann für die 1. Hauptrunde im DHB-Pokal. Vor Einführung des DHB-Amateur-Pokals war der „Bayerische Pokalsieger“ direkt zur Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DHB-Pokal berechtigt.
Quelle:  bhv-handball.liga.nu

Bayerische Pokalsieger Frauen 

Der „Bayerische Pokalsieger (Frauen)“ ist direkt zur Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DHB-Pokal berechtigt. 
Quelle:  bhv-handball.liga.nu

BHV-Supercup 
Mit dem BHV-Supercup führte der Bayerische Handball-Verband ab der Saison 2004/05 einen neuen Pokalwettbewerb ein. Teilnehmer waren jeweils der Bayerische Meister und Pokalsieger der abgelaufenen Saison.  Austragungsort war immer die Olympiahalle in München.

(M) = Bayerischer Meister (P) = Bayerischer Pokalsieger

Weblinks 
 Spielbetrieb der Bayernliga auf BHV-online.de

Einzelnachweise 

 
Bayern
Erstveranstaltung 1958